La joven de la perla puede referirse a:

 La joven de la perla, un cuadro de Johannes Vermeer.
 La joven de la perla, una novela de Tracy Chevalier, inspirada en el cuadro homónimo.
 Girl with a Pearl Earring, una película de 2003 basada en la novela.
 Girl with a Pearl Earring (banda sonora), la banda sonora de Alexandre Desplat de la película del mismo nombre.